Sister Outsider (boek) 
 Sister Outsider (actiegroep)